

Sigle 
 Sclerosi laterale primaria
 Socialist Labor Party – partito politico statunitense
 Socialist Labour Party – partito politico britannico
 Sozialistische LinksPartei – partito politico austriaco
  Superficie lorda complessiva di pavimento  (mq) – somma di tutte le superfici coperte  comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano,  sia fuori terra che in sottosuolo.

Aeronautica 
 SLP – abbreviazione di Speed limiting point – Punto di limite di velocità

Codici 
 SLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Luis Potosí (Messico)
 slp – codice ISO 639-3 della lingua lamaholot